Konvéksnost (izbóčenost ali izbóklost) se lahko nanaša na naslednje pojme:
 konveksna množica
 konveksna funkcija
 konveksna leča
 konveksni mnogokotnik
 konveksni polieder

Nasprotje konveksnosti je konkavnost (vbočenost ali vboklost).